Farmacoterapia é o tratamento de pacientes com medicamentos.

Ver também
Farmacologia
Farmácia (ciências farmacêuticas)
Farmacogenética
Farmacognosia

Farmacologia